Русаково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Русаково — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Русаково — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Русаково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Русаково — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Русаково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Русаково — село в Аромашевском районе Тюменской области.
 Русаково — деревня в Омутинском районе Тюменской области.
 Русаково — деревня в Советском районе Ростовской области.

Украина 
 Русаково — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.